Émilie Maroteaux (1980-), une coureuse d'ultra-trail française.
 Maladie de Maroteaux-Lamy, une maladie lysosomale.